Karl Norén kan syfta på bland andra:

* Karl Norén (1863–1938), svensk psykiater
 Karl Norén (1873–1947), svensk sjöofficer